Лаубен може бити:

 Лаубен (Унтералгој), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Унтералгој.
 Лаубен (Обералгој), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Обералгој.